Кубок Швеції з футболу 2021–2022 — 66-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швеції. Свій 15-й титул здобув Мальме ФФ, який у фіналі обіграв чинного чемпіона — «Гаммарбю» ІФ.

Календар

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 серпня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 серпня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 серпня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 серпня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 вересня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 жовтня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 жовтня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 жовтня 2021

|}
(*) — порядковий номер нижчих ліг, у яких грають клуби в поточному сезоні.

Груповий етап

1 група

2 група

3 група

4 група

5 група

6 група

7 група

8 група

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 березня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 березня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 березня 2022

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 березня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 березня 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Швеції на soccerway 

2021-2022
Швеція
Швеція
2021 у шведському спорті‎
2022 у шведському спорті‎